Live in the LBC & Diamonds in the Rough - перший концертний альбом американської групи Avenged Sevenfold, який був випущений 16 вересня 2008 року.

Треклист

DVD 
 Intro - 0:56
 Critical Acclaim - 6:06
 Second Heartbeat - 5:07
 Afterlife - 7:33
 Beast and the Harlot - 6:00
 Scream - 6:24
 Seize the Day - 7:55
 Walk - 2:12
 Bat Country - 6:01
 Almost Easy - 5:38
 Gunslinger - 4:30
 Unholy Confessions - 7:25
 A Little Piece of Heaven - 10:56

CD 
 Demons - 6:11
 Girl I Know - 4:23
 Crossroads - 4:30
 Flash of the Blade - 4:01
 Until the End - 4:44
 Tension - 4:50
 Walk - 5:21
 The Fight - 4:07
 Dancing Dead - 5:49
 Almost Easy - 3:53
 Afterlife - 5:55

Джерела 
 Live in the LBC & Diamonds in the Rough  allmusic
 Live in the LBC & Diamonds in the Rough last.fm

Альбоми Avenged Sevenfold
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми